E311 peut faire référence à :

Chimie 
 E311, numéro E du gallate d'octyle, un additif alimentaire.

Routes 
  Autoroute émiratie E 311 ;
  Route européenne 311 reliant Bréda à Utrecht aux Pays-Bas.